Sinar Sari (Kelapa),  een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat (West-Banka) in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië
Sinar Sari (Dramaga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing